Bowen (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Bowen Island, illa amb categoria de municipalitat, en el Districte Regional de Greater Vancouver, Colúmbia Britànica
 Elisabeth Bowen (Dublín, 1899 - Hythe, 1973), escriptora irlandesa en llengua anglesa
 Julie Bowen (Baltimore, Maryland, 1970), actriu estatunidenca
 Mark Bowen
 Sèrie de Bowen, classificació de les roques ígnies